Adana kan syfta på:

Geografi

Turkiet 

 Adana (provins), 
 Adana, provinshuvudstad, 

Robotskapade Turkietförgreningar